

Locaties 
 Birnie (atol), een atol in de Grote Oceaan
 Birnie Kirk, een kerk in Schotland

Personen 
 David en Catherine Birnie, (1951-2005, 1951), een Australisch echtpaar en seriemoordenaars
 Johan Birnie (1920-1997), een Nederlandse verzetsman
 Tessa Birnie (1934-2008), een Nieuw-Zeelandse pianiste